Asse steht für:

 Asse, Höhenzug bei Wolfenbüttel
 Asse (Genfersee), Fluss in der Schweiz
 Asse (Hörsel), Nebenfluss der Hörsel in Thüringen
 Asse (Benaize), Nebenfluss der Benaize in Frankreich
 Asse (Durance), Nebenfluss der Durance in Frankreich
 Asse (Film), deutscher Dokumentarfilm (1966)
 Schachtanlage Asse, ehemaliges Salzbergwerk in Niedersachsen

Asse ist der Name folgender Gemeinden:
 Asse (Belgien), Belgien
 Assé-le-Bérenger, Frankreich
 Assé-le-Boisne, Frankreich
 Assé-le-Riboul, Frankreich

Asse ist der Familienname folgender Personen:
 Geneviève Asse (1923–2021), französische Malerin
 Marie Gisèle Eleme Asse (* 1995), kamerunische Sprinterin

ASSE steht als Abkürzung für:
 AS Saint-Étienne, französischer Fußballverein

Abkürzung